Ламех — біблійний персонаж згаданий у Книзі Буття у двох місцях. Обидві згадки вказують на двох різних осіб, проте деякі дослідники внаслідок схожості написання імені говорять про назву тої самої особи і лише про різні події стосовні до імені. У Євангелії від Луки Ламех входить до родоводу Ісуса Христа ().

Книга Буття, глава 4 
У главі 4 Книги Буття, Ламех — нащадок Каїна та первісток Матусаїла. За Бут.4:19, Ламех одружився з двома жінками Адою та Ціллою, а отже став першим відомим у Біблії полігамістом. Він Ади у нього народився Явал — родоначальник номадів, та Ювал — батько музикантів. Цілла народила Ламеху Тувалкаїна, що став ковалем  і відповідно почав епоху металів та дочку Ноему.
І сказав одного разу Ламех до своїх жінок: <div style="background-color:#eee9d9;">Адо й Цілло, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово; бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя (у відплату) за синяк. Як за Каїна була всемеро помста, то за Ламеха в сімдесят сім разів. </blockquote></div> Ця коротка пісня вказує на слова Бога у :"Через те кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде пімщений. Містив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його." і які вказують на заборону кровної помсти.

Книга Буття, глава 5 
Інший Ламех згаданий у  главі 5 Книги Буття. Він — нащадок Сета, син Метушалаха і батько Ноя. Метушалах мав 187 років, як народився Ламех. Про Ламеха відомо, що він мав і інших дітей окрім Ноя та прожив 777 років. При народжені Ноя Ламех сказав: «Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом.». При розгляді років Ноя у , згідно Масоретського тексту Біблії, Ламех помер за 5 років до Потопу.

Родовід

Примітки

Джерела 

Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Біблійні особи
Книга Буття
Біблійний родовід